USS Abner Read — название двух американских кораблей.

 USS Abner Read (DD-526) — эсминец типа «Флетчер». Принят флотом в 1943 году, потоплен в 1944.
 USS Abner Read (DD-769) — эсминец типа «Гиринг». Заложен в период Второй мировой войны, отменён строительством в сентябре 1946 г.